Az E574 jelentheti a következőket:
Glükonsav (a nevezéktanban E574-gyel megnevezve),
E574 (európai út).